Bull Island peut désigner : 
 Bull Island, une île près de Dublin en Irlande
 Bull Island, une île de Caroline du Sud aux États-Unis